Рёсслер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Рёсслер, Карл (1788—1863) — немецкий минералог и натуралист.
 Рёсслер, Отто (1907—1991) — австрийский семитолог и африканист, сотрудник Аненербе, унтерштурмфюрер СС.
 
 Рёсслер, Стефан — немецкая кёрлингистка.

См. также 
 Рёслер